Obecně závazná vyhláška může být:
 Obecně závazná vyhláška obce
 Obecně závazná vyhláška kraje